Gede peut désigner :
 le mont Gede, un volcan d'Indonésie sur l'île de Java ;
 Gede, un village du Kenya.
 un récipient de bois servant au transport du sel dans les marais salants.